Alina Trofim (n. 8 octombrie 1979, Cimișlia, Republica Moldova) este cercetător științific, poet, doctor în științe, lector universitar și profesor din Republica Moldova. În momentele de inspirație pune mână pe o coală de hârtie și scrie versuri, găsind perfect echilibrul în cele două domenii total diferite - știința și poezia. După cum spune aceasta: „Mă pasionează știința, dar îmi găsesc echilibrul în poezie” 

Ea a introdus termenul de „poezie ecologică”, care subliniază idea includerii elementelor mediului în versuri. Pe lîngă cariera sa de poet, a obținut mai multe brevete de invenții care țin de utilizarea algelor și a cianobacteriilor ca sursă de substanțe biologic active, cu implicare în agricultură, medicină, farmaceutică. A scris și publicat peste 30 de lucrări științifice și este co-autoarea unei cărți despre utilizarea algelor în agricultura ecologică „Utilizarea biostimulatorilor cianobacterieni în agricultura ecologică”

Originea și studiile 
Alina Trofim s-a născut la Cimișlia, fiind fiică de medici. A urmat Școala Ion Creangă din Cimișlia, iar după absolvire s-a mutat la Chișinău pentru a-și continua studiile în domeniul ales. Tatăl ei i-a povestit că el s-a scăldat în râu pe când era copil. Ea se plimba adesea pe malul râului, atunci compunând și primele versuri. Dar în prezent situația râului e dramatică; apele lui scad, e în pericol de dispariție. Algele însă trăiesc în solurile din luncă, de acolo le extrăgea și le cerceta. 

În anul 1998 este înmatriculată la facultatea de biologie și chimie a Universitatății de Stat din Tiraspol la studii de licență, pe care le finalizează în 2002, urmate de studiile de master în cadrul aceleiași instituții, în domeniul biologie. După Facultatea de Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol, Alina Trofim afirmă că soarta i-a dictat ce să facă și unde să meargă. „De la început mamă, apoi doctorantura, apoi doctor în științe, apoi lector universitar, iar acum sunt administrator al Incubatorului de Inovații și cercetător științific”.  

În 2004 începe studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova cu specializarea în ecologie, pentru ca în 2013, după participarea la nenumărate conferințe, atât naționale cât și internaționale, să își apere lucrarea perfecționată continuu, întitulată ”Evaluarea Stării Ecologice A Râului Cogâlnic Și Elaborarea Metodelor de Epurare Apei” și să obțină titlul de Doctor în Biologie.

Poezia 
A editat la Editura pentru Literatură și Artă două cărți de poeme pentru maturi, întitulate „Poeme din zborul gândului” și „Lumini din umbre”. A publicat și două cărți pentru copii, „Rețeta mea” și „Ghiozdanul lui Ionuț”.

De la primele poeme a fost încurajată de echipa săptămânalului „Literatura și Arta”, de Nicolae Dabija, care i-a fost ”naș” în poezie, pentru care are un respect deosebit, el susținând-o mult și chiar fiind editorul prefeței la cartea „Lumini din umbre”. 

Față de ce înseamnă poezia, Alina Trofim spune că „Poezia este aerul meu. Oricâtă știință aș face, totuși îmi găsesc echilibrul în poezie. Îi sunt recunoscătoare soțului meu, Victor Trofim, pentru că m-a îndemnat să-mi editez cărțile de poezie. Fără îndemnul lui, ele ar fi putut rămâne și azi în sertar.” Ea e o iubitoare de poezie, de a crea ceva frumos și a cultiva dragostea față de cuvânt și natură, combinând profesia și creația literară.

Introduce prin poeziile sale un nou termen, denumit „poezie ecologică”, pe care îl descrie prin următoarele cuvinte: ”Este necesar să înțelegem că poezia ecologică explică nu numai raportul dintre societate și natură, ci și relațiile dintre oameni. Eu mi-aș dori ca ecologia să fie o obsesie a oamenilor care să se îmbine cu bunătatea, dragostea. Fără iubire, sinceritate, educație, cumsecădenie, nu ne deosebim de animale.”

 Debutul poetei a fost cartea : „Poeme din zborul gândului”- Carte de poezii publicată în 2010

“Poeme din zborul gândului”  a fost descrisă ca fiind o dimineață a poeziei. Nicolae Dabija spunea că versurile ei ecologiste, care sunt ca o după-amiază a poeziei, vin în contextul temei „sufetului curat”, al iubirii care e văzută ca o dimineață a poeziei. Dragostea – un sinonim al bucuriei de a trăi – sentimentul menit să umanizeze lucrurile și să spiritualizeze materia. Autoarea visează „pe aripile dragostei”, atunci având sentimentul plenar că „trăiește cu adevărat”,ea dorindu-se „un nou și nespus cuvânt” în dimineața „îmbrăcată în iubire”, obsedată și aici de tema preferată: „În dor rănit de bine însetat, / De ploaie vreau să fiu un strop curat.”

 „Rețeta mea” -  Carte de poezii pentru copii publicată în 2011, în format color și carte de colorat

În cartea „Rețeta mea” ,dedicată copiilor, poezia este o filă fantastică, ce trezește interesul pentru călătorii în lumea copilăriei. Această carte le oferă posibilitatea copiilor de a colora, având desene pe gustul fiecăruia, fie fată sau băiat. Autoarea le dă sfaturi utile de a se alimenta sănătos și corect. În poezie le descrie și pe personajele naturii, a apelor și a universului. Citind această poezie, te afli undeva departe de pământ, de cer și de nori. Iar dacă vrem să ne amintim de personajele minunate ale copilăriei, avem și un vers dedicat poveștilor. Cartea deține și prezentare audio .

Mai multe despre poezie și carte puteți asculta de la autoare însăși pe Tezaur Media TV 

 „Lumini din umbre”- Carte de poezii publicată în 2016

După cum spun și participanții la lansările sale de carte: „Poeziile ei au refrene, asonanțe, tonuri, imprevizibilitate, vervă. Ele își au drumul lor, care o îndeamnă pe autoare să le urmeze.” Pentru Alina Trofim lumina e izvorâtoare din umbre și cuvântul – din tăceri. Dar ceea ce o preocupă în primul rând e „taina ascunsă-n cuvânt”, „misterul vieții”, „dorul ce seacă din izvoare”.

Ceea ce scrie înseamnă un stil al existenței. Tratează superficialitățile pentru a se adânci în profunzimi, se duce spre ambiguități pentru a elibera limpezimi de cer și lumânări de sens:

      „Mă doare durerea, Mă doare tăcerea…Tu știi ce înseamnă când timpul te doare? Mă doare?…Ce oare?…Doar o întrebare”.

     „Lasă-mă să cânt fără de sunet,   Lasă-mă să tac când voi vorbi…”

 „Ghiozdanul lui Ionuț”- Carte de poezii pentru copii publicată în 2020, în format color și carte de colorat

Autoarea a lucrat asupra cărții timp de 15 ani, inspirată de cotidianietate , ea prezintă realitatea unui copil și încercările cu care el se confruntă pentru a ajunge matur. Aici observăm cu atenție detaliile naturii accentuate, astfel dna Alina dorește să accentueze importanța educației ecologice pentru copii, dar și oferă o nouă viziune despre ce este arta, natura. 

Autoarea povestește despre ce anume cuprinde cartea în cadrul mai multor emisiuni de la Pro TV, Tezaur TV

Implicarea în știință 
După finalizarea studiilor de master în 2004, dna Alina își începe cariera sa de cercetător științific al Laboratorului de Cercetări Științifice Algologie a Universitatății de Stat din Moldova, după care, din 2017 începe să activeze drept Cercetător științific superior la LCȘ Ficobiotehnologie în cadrul aceleiași instituții. Iar în anul 2021 a urmat cariera de Administrator a Incubatorului de Afaceri USM. 

Pe parcursul activității sale, ea obține o multitudine de medalii și diplome în cadrul expozițiilor internaționale și naționale, precum și pentru aportul considerabil oferit în cercetare la saloanele de invenție.  Acesta poate fi văzut prin numeroasele premii pe care le-a dobândit pe parcursul carierei sale, precum și prin numărul mare de monografii, articole publicate la nivel național și internațional și brevete obținute. La Cimișlia a desfășurat seminarul cu genericul „Transferul tehnologic al inovațiilor în business” , precum și multe alte seminarii atât online, cât și fizic, aceasta axându-se pe tineri, antreprenori, cercetători și a având tendința să fie punte de legătură între antreprenoriat și cercetare. 

Dintre realizările sale putem evidenția: 

 Participări la conferințele naționale și internaționale din Kiev, Sevastopol, Iași, Minsk etc.
 Obținerea a peste 15 diplome de excelență și medalii de aur, argint și bronz în cadrul Expozițiilor Internaționale de Invenții.
 Peste 10 brevete de invenții din domeniul biotehnologic.
 Premiul Academiei de Științe pentru Tineri Cercetători, pentru ciclul de lucrări din domeniul ecologiei, 2014. Conform Hotărârii Nr. 57 din 20 martie 2014 cu privire la Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2013, este nominalizată câștigătoare la categoria „Pentru realizări științifice valoroase ale tinerilor savanți”: Domeniul de Științe naturale și exacte 
 Premiul Pentru Cea mai bună invenție creată de cercetător femeie, 2019.
 Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

Conform datelor oferite de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 1 febr. 2023 cercetătoarea deține înscrise 21 de patente 

O expresie asupra domeniului este „Eu cred că ceea ce facem noi, cercetătorii, este foarte util. Dar invizibil”

Note 

Nașteri în 1979
Nașteri pe 8 octombrie
Biotehnologie
Ecologie
Poezie ecologică
Moldoveni
Cercetători științifici
Cercetători români
Inovatori români
Scriitori români
Poeți români